Bassini ist der Familienname folgender Personen:
 Achille De Bassini (1819–1881), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Alberto de Bassini (1847–nach 1892), italienischer Opernsänger (Tenor, Bariton) 
 Basinio Basini (auch Basinio da Parma oder Basinus Parmensis; 1425–1457), italienischer Epiker und Lyriker
 Edoardo Bassini (1844–1924), italienischer Chirurg
 Piero Bassini (* 1953), italienischer Jazzmusiker 
 Rita de Bassini, Ehename von Rita Gabussi (1815–1891), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Rubens Bassini (1933–1985), brasilianischer Perkussionist

Siehe auch:
 Basini
 Bossini